Pygocryptus är ett släkte av steklar som beskrevs av Per Abraham Roman 1925. Pygocryptus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Pygocryptus